Javorje je lahko:

ime več naselij:
 Javorje, občina Črna na Koroškem
 Javorje, občina Gorenja vas-Poljane
 Javorje, občina Šmartno pri Litiji
 Javorje, občina Šentjur pri Celju
 Javorje, občina Velike Lašče
 Javorje, občina Hrpelje-Kozina
 Javorje pri Blagovici, občina Lukovica
 Javorje pri Gabrovki, občina Litija
 Javorje, Brdovec (Hrvaška)
 Javorje, Novi Vinodolski (Hrvaška)
 Javorje, Srbija

vodotok v Sloveniji:
Javorje, povirni krak Impoljskega potoka

Naselja v Sloveniji